Li Je (李業) a Keleti Han-dinasztia hivatalnoka és tudósa
 Li Je (?–734) születési néven Li Lung-je, Zsuj-cung kínai császár fia
 Li Je (?–784) kínai költőnő
 Csao-cung kínai császár (867–904) születési nevén Li Je (李曄), a Tang-dinasztia 19. császára
 Li Je (1192–1279) kínai matematikus
 Li Je (1983) kínai rövidpályás gyorskorcsolyázó, olimpikon